Kbel is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Kbel (okres Kolín), gemeente in okres Kolín
 Kbel (okres Plzeň-jih), gemeente in okres Plzeň-jih